Kumarevo (Leskovac), een plaats in de Servische gemeente Leskovac
 Kumarevo (Vranje), een plaats in de Servische gemeente Vranje